Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1951 roku w dniach 23 maja - 3 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

1951 w tenisie ziemnym
1951 we Francji
French Open według lat